Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet kan syfta på:

Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala (stiftat 1889), en svensk kunglig akademi
Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund (stiftat 1918), en akademi vid Lunds universitet